
 Alba, női név
 Alba a római mitológiában Alba Longa ötödik királya
 Alba-ház, spanyol arisztokrata család
 Alba, provence-i lírai verstípus
 Alba Kör (1990–2014) magyar pacifista mozgalom
 Alba, egy genetikailag módosított nyúl
 Alba, Skócia neve a goidel kelta nyelveken
 Alba királyainak krónikája krónika Skócia királyairól
 Alba Alex Salmond volt skót elsőminiszter által alapított párt
 Alba Volán, közlekedési társaság
 alba, ruhadarab
 Alba Airport repülőtér Székesfehérvár közelében

Földrajz, történelem

Egyesült Államok 
 Alba, Michigan
 Alba, Missouri
 Alba, Pennsylvania
 Alba, Texas
 Alba Township, Illinois
 Alba Township, Minnesota

Olaszország 
 Alba, város Piemont olasz régióban
 Albai köztársaság (1796–1810)
 Albai köztársaság (1944)
 Alba Longa, Latium
 Alba Adriatica, kisváros
 Alba Fucens, község

Románia 
 Alba, magyarul Fehér megye
 Villa Albae, Szászfehéregyháza eredeti, latin neve
 Albae Ecclesie, Fehéregyháza eredeti, latin neve

Spanyolország 
 Alba, Spanyolország, város Aragóniában